Ritsch steht für:
 Ritsch (Drochtersen), Ortsteil der deutschen Gemeinde Drochtersen
 mehrere Gewässer im italienischen Bozen, siehe Bozner Lauben
 ein Ortsteil auf der größten Hochalm Europas, der Seiser Alm
 eine Weinlage in der deutschen Gemeinde Thörnich#Weinlagen

Ritsch ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Ritsch (* 1961), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer
 Felicitas Ritsch (1926–2000), deutsche Schauspielerin
 Helmut Ritsch (* 1962), österreichischer Physiker
 Konrad Ritsch (1906–1944), deutscher Politiker (NSDAP) 
 Michael Ritsch (* 1968), österreichischer Politiker
 Monika Ritsch-Marte (* 1961), österreichische Physikerin
 Wilhelm Ritsch (Widerstandskämpfer) (1915–1945), österreichischer Widerstandskämpfer (Maier-Messner-Caldonazzi-Gruppe)
 Wilhelm Ritsch (Mediziner), (* 1728), Chirurg und Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina
 Winfried Ritsch (* 1964), österreichischer Komponist
 Wolfgang Ritsch (* 1956), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Rich
 Ritch
 Ritzsch